gajowy – inaczej: leśnik, pracownik Służby Leśnej
 Gajowy – inaczej: Leszy, słowiański demon leśny

Zobacz też:
 Gajowy Marucha – postać literacka, jeden z bohaterów cyklu komediowych słuchowisk radiowych pt. Kocham pana, panie Sułku
 leśnik – strona ujednoznaczniająca